Наттолл — фамилия. Известные носители:
 Наттолл, Джордж Генри (1862—1937) — английский паразитолог и бактериолог.
 Наттолл, Пол (род. 1976) — британский политик.
 Наттолл, Том (1889—1963) — английский футболист.
 Наттолл, Томас (1786—1859) — английский ботаник и зоолог первой половины XIX века.